Ville steht für:

 einen finnischen Vornamen, siehe  Ville (Vorname) – dort auch zu Namensträgern.

 einen Familiennamen, häufig in der Form de Ville. Diesen tragen u. a. folgende Personen:

 Arnold de Ville (1653–1722), wallonischer Ingenieur
 Christophe Ville (* 1963), französischer Eishockeyspieler
 Florent de Ville († vor 1245), französischer Ritter und Kreuzfahrer
 James De Ville (1777–1846), englischer Phrenologe
 Jean-Ignace de La Ville (1702–1774), französischer römisch-katholischer Bischof und Diplomat
 Jean Nicolas Jadot de Ville-Issey (1710–1761), französischer Architekt
 Karl de Ville (1705–1792), österreichischer General der Kavallerie
 Maurice Ville (1901–1982), französischer Radrennfahrer
 Mike de Ville, deutscher Musikproduzent und DJ
 Nicholas de Ville (* 1944), britischer Grafiker und Autor

Ville, Villé oder La Ville, teils mit Namenszusatz, ist der Name folgender geographischer Objekte:
 allgemein ein ländlicher Siedlungsbegriff, siehe Weiler
 in Französischen ein Begriff der Stadt, siehe Stadt (Frankreich)

Gemeinden in Frankreich:
 Ville (Oise), Département Oise
 Villé im Département Bas-Rhin
 La Ville (Le Noyer), Ortschaft in der Gemeinde Le Noyer im Département Savoie
 Ville-au-Montois, Département Meurthe-et-Moselle
 Ville-au-Val, Département Meurthe-et-Moselle
 Ville-d’Avray, Département Hauts-de-Seine
 Ville-devant-Belrain, Département Meuse
 Ville-devant-Chaumont, Département Meuse
 Ville-di-Paraso, Département Corse-du-Sud
 Ville-di-Pietrabugno, Département Corse-du-Sud
 Ville-Dommange, Département Marne
 Ville-du-Pont, Département Doubs
 Ville-en-Blaisois, Département Haute-Marne
 Ville-en-Sallaz, Département Haute-Savoie
 Ville-en-Selve, Département Marne
 Ville-en-Tardenois, Département Marne
 Ville-en-Vermois, Département Meurthe-et-Moselle
 Ville-en-Woëvre, Département Meuse
 Ville-Houdlémont, Département Meurthe-et-Moselle
 Ville-la-Grand, Département Haute-Savoie
 Ville-Langy, Département Nièvre
 Ville-le-Marclet, Département Somme
 Ville-Saint-Jacques, Département Seine-et-Marne
 Ville-Savoye, Département Aisne
 Ville-sous-Anjou, Département Isère
 Ville-sous-la-Ferté, Département Aube
 Ville-sur-Ancre, Département Somme
 Ville-sur-Arce, Département Aube
 Ville-sur-Cousances, Département Meuse
 Ville-sur-Illon, Département Vosges
 Ville-sur-Jarnioux, Département Rhône
 Ville-sur-Lumes, Département Ardennes
 Ville-sur-Retourne, Département Ardennes
 Ville-sur-Saulx, Département Meuse
 Ville-sur-Terre, Département Aube
 Ville-sur-Tourbe, Département Marne
 Ville-sur-Yron, Département Meurthe-et-Moselle
 La Ville-aux-Bois, Département Aube
 La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, Département Aisne
 La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, Département Aisne
 La Ville-aux-Clercs, Département Loir-et-Cher
 La Ville-aux-Dames, Département Indre-et-Loire
 La Ville-Dieu-du-Temple, Département Tarn-et-Garonne
 La Ville-du-Bois, Département Essonne
 La Ville-ès-Nonais, Département Ille-et-Vilaine
 La Ville-sous-Orbais, Département Marne

sowie:
 Ville (Rheinland), Höhenzug in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Vile, Viile, Coupé de Ville